Milha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Milhã, kommun, Ceará,

Turkiet 

 Milha (ort), Siirt, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar